Andrew Tiernan – attore britannico
 Cate Tiernan – scrittrice statunitense
 Greg Tiernan – animatore, regista e doppiatore irlandese
 John McTiernan – regista e produttore cinematografico statunitense
 Jonathan Tiernan-Locke – ex ciclista su strada britannico
 Tommy Tiernan – comico, attore e sceneggiatore irlandese